Arco di San Lazzaro a Parma
 Arco di San Lazzaro a Roma